1967 – czwarty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1967 w sportach motorowych
1967